Verginer ist der Familienname der folgenden Personen:
Alex Verginer (* 1994), italienischer Bobfahrer
Willy Verginer (* 1957), italienischer Holzbildhauer